Бадия:
 Бадия — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Больцано.
 Бадия — один из крупнейших островов Корчуланского архипелага
 Бадия, Давид (род. 1974) — испанский футбольный тренер.

См. также 
 Бадья (значения)